Die umgangssprachliche Bezeichnung Teufelszwirn steht für:
 die Gattung Seide (Cuscuta), insbesondere deren Arten:
 Nessel-Seide (Cuscuta europaea)
 Nordamerikanische Seide (Cuscuta campestris)
 die Art Gemeiner Bocksdorn (Lycium barbarum) aus der Gattung der Bocksdorne (Lycium).